Die Sopot Open 2018 waren ein Tennisturnier, das von Sopot in die Nachbarstadt Gdynia verlegt wurde und vom 30. Juli bis 5. August 2018 stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Gdynia